Покровский район:

Существующие:
 Покровский район — в Орловской области России.
 Покровский район — в Днепропетровской области Украины.
 Покровский район — в Донецкой области Украины.
 Покровский район — в Кривом Роге, Украина.

Исторические:
 Покровский район — название Джети-Огузского района Иссык-Кульской области в Киргизии до 1992 года.
 Покровский район (БАССР) — существовал с 1937 по 1962 год.
 Покровский район (Владимирская область) — существовал с 1945 по 1960 год.
 Покровский район — существовал в Западно-Сибирском крае.
 Покровский район (Оренбургская область) — существовал с 1928 по 1959 год.
 Покровский район (Свердловская область) — существовал в 1924—1930 и 1935—1963 годах.
 Покровский район (Уральская область) — в Тюменском округе Уральской области РСФСР (1923—1925).
 Покровский район (Луганская область) — в Луганской области, до 1958 года.